Au fil des jours (série télévisée, 1975)
 Au fil des jours (série télévisée, 2017)